Sainte-Paule ist der Name folgender Gemeinden:
 Sainte-Paule (Québec), Provinz Québec, Kanada
 Sainte-Paule (Rhône), Département Rhöne, Frankreich